Тим Мэ́тисон (, род. 31 декабря 1947, Глендейл, Калифорния) — американский актёр, режиссёр и продюсер. Имя при рождении — Ти́моти Лью́ис Мэ́ттиесон (). Наиболее известен по ролям вице-президента США Джона Хойса в телесериале «Западное крыло» и доктора Брика Брилэнда в телесериале «Зои Харт из южного штата».

Ранняя жизнь 
Тим Мэтисон родился в Глендейле, штат Калифорния, пригороде Лос-Анджелеса.

Личная жизнь 
С 1968 года по 1971 год был женат на Дженнифер Лик (), канадской актрисе кино и телевидения. С 1985 года по 2010 год был женат на Меган Мёрфи Мэтисон (). Они были женаты 25 лет и у них есть трое детей.

Избранная фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 Интервью с Тимом Мэтисоном на @ A.V. Club

Киноактёры США